The Basement Tapes () — шестнадцатый альбом американского автора-исполнителя Боба Дилана и группы The Band, выпущенный в 1975 году на лейбле Columbia Records. Песни Дилана записаны в 1967 году, песни The Band - с 1967 по 1975 годы.

Об альбоме 
Когда Дилан оправился от травмы после аварии на мотоцикле в июле 1966 года он, созвав музыкантов The Band и начал записывать как новые композиции, так и параллельно с ними народные песни в стиле кантри. Все 16 композиций Дилана, по-видимому были записаны в 1967 году в подвале Big Pink, [2][3] здания где жили трое участников The Band, в то время как восемь песен The Band были записаны в разное время и в разных местах между 1967 и 1975 годами. В 1975 году некоторые песни Дилана были дозаписаны при помощи наложения.

Материал из данных сессий нередко появлялись на бутлегах начиная с 1968 года, с наиболее известным из которых Great White Wonder 1969 года.

The Basement Tapes достигли 7-й позиции в 1975 году в альбомном чарте Billboard’а и 8-й позиции в Великобритании. В 2003 году, альбом занял номер 291 в списке 500 величайших альбомов всех времён журнала Rolling Stone.

Список композиций

Сторона 1 
 «Odds and Ends» (Dylan) (take 2) — 1:46
 Bob Dylan — vocal; Robbie Robertson — electric guitar; Garth Hudson — organ; Rick Danko — bass, backing vocal; Richard Manuel — drums. Overdubbed 1975: Manuel (or possibly Hudson) — piano
 «Orange Juice Blues (Blues for Breakfast)» (Manuel) — 3:37
 Manuel — vocal, piano; Danko — bass. Overdubbed 1975: Robertson — guitar; Hudson — saxophone; Levon Helm — drums
 «Million Dollar Bash» (Dylan) (take 2) — 2:31
 Dylan — vocal, guitar; Hudson — organ; Manuel — piano, backing vocal; Danko — bass, backing vocal
 «Yazoo Street Scandal» (Robertson) — 3:27
 Helm — mandolin, vocal; Robertson — guitar; Hudson — organ; Danko — bass; Manuel — drums. Recorded at A & R Studio, New York City, January 10, 1968
 «Goin' to Acapulco» (Dylan) — 5:26
 Dylan — vocal; Robertson — guitar; Hudson — organ; Danko — bass, backing vocal; Manuel — drums, backing vocal
 «Katie’s Been Gone» (Manuel, Robertson) — 2:43
 Manuel — piano, vocal; Robertson — guitar; Hudson — organ; Danko — bass, backing vocal. Overdubbed 1975: Hudson — additional keyboards; Helm — drums.

Сторона 2 
 «Lo and Behold!» (Dylan) (take 2) — 2:45
 Dylan — vocal, guitar; Hudson — organ; Manuel — piano, backing vocal; Danko — bass, backing vocal
 «Bessie Smith» (Danko, Robertson) — 4:17
 Danko — vocal, bass; Robertson — vocal, guitar; Manuel — piano; Hudson — organ; Helm — drums, backing vocal. Recorded at Shangri-La Studio, 1975
 «Clothesline Saga» (Dylan) (take 1) — 2:56
 Dylan — vocal, guitar; Robertson — electric guitar; Hudson — organ; Manuel — piano; Danko — bass
 «Apple Suckling Tree» (Dylan) (take 2) — 2:48
 Dylan — vocal, piano; Hudson — organ; Manuel — tambourine, backing vocal; Danko — bass, backing vocal; Robertson — drums
 «Please, Mrs. Henry» (Dylan) (take 2) — 2:31
 Dylan — vocal, guitar; Hudson — organ; Manuel — piano, backing vocal; Danko — bass, backing vocal
 «Tears of Rage» (Dylan, Manuel) (take 3) — 4:11
 Dylan — vocal, guitar; Robertson — electric guitar; Hudson — organ; Manuel — piano, backing vocal; Danko — bass, backing vocal

Сторона 3 
 «Too Much of Nothing» (Dylan) (take 1) — 3:01
 Dylan — vocal, guitar; Robertson — electric guitar; Hudson — organ; Manuel — piano, backing vocal; Danko — bass, backing vocal. Overdubbed 1975: Hudson — additional keyboards; Helm — drums, backing vocal
 «Yea! Heavy and a Bottle of Bread» (Dylan) (take 2) — 2:13
 Dylan — vocal, guitar; Hudson — organ; Manuel — piano, backing vocal; Danko — bass, backing vocal
 «Ain't No More Cane» (Traditional) — 3:56
 Helm — mandolin, vocal; Robertson — guitar, vocal; Hudson — accordion; Danko — bass, vocal; Manuel — drums, vocal. Recorded at Shangri-La Studio, 1975
 «Crash on the Levee (Down in the Flood)» (Dylan) (take 2) — 2:03
 Dylan — vocal, guitar; Hudson — organ; Manuel — piano; Danko — bass
 «Ruben Remus» (Manuel, Robertson) — 3:13
 Manuel — vocal, piano; Robertson — guitar; Hudson — organ; Danko — bass, backing vocal; Helm — drums. Recorded at Music From Big Pink sessions, 1968
 «Tiny Montgomery» (Dylan) — 2:45
 Dylan — vocal, guitar; Robertson — electric guitar, backing vocal; Hudson — organ; Manuel — backing vocal; Danko — bass, backing vocal

Сторона 4 
 «You Ain't Goin' Nowhere» (Dylan) (take 2) — 2:42
 Dylan — vocal, guitar; Hudson — organ; Manuel — piano; Danko — bass; Robertson — drums. Overdubbed 1975: Robertson — electric guitar
 «Don’t Ya Tell Henry» (Dylan) — 3:12
 Helm — mandolin, vocal; Robertson — guitar; Hudson — piano; Danko — bass, backing vocal; Manuel — drums. Recorded at Shangri-La Studio, 1975
 «Nothing Was Delivered» (Dylan) (take 2) — 4:22
 Dylan — vocal, guitar; Robertson — electric guitar; Hudson — organ; Manuel — piano, backing vocal; Danko — bass, backing vocal
 «Open the Door, Homer» (Dylan) (take 1) — 2:49
 Dylan — vocal, guitar; Robertson — electric guitar; Hudson — organ; Manuel — piano, backing vocal; Danko — bass, backing vocal
 «Long Distance Operator» (Dylan) — 3:38
 Manuel — vocal, harmonica; Robertson — guitar; John Simon — piano; Hudson — organ; Danko — bass; Helm — drums. Recorded on February 28, 1968 in Los Angeles during the Big Pink sessions.
 «This Wheel's on Fire» (Danko, Dylan) — 3:49
 Dylan — vocal, guitar; Hudson — organ; Manuel — piano, backing vocal; Danko — bass, backing vocal; Robertson — drums

Примечания

Ссылки 
 A Tree With Roots (Bootleg CD of the Full Basement Tapes)
 Marcus, Greil. Liner notes, The Basement Tapes (Columbia Records, 1975)
 Essay by Robert Christgau
 Clinton Heylin talks about the Band contributions to The Basement Tapes.
 Info about the actual recording sessions for Band songs not recorded in the Big Pink; also about six Band tracks that really were recorded there
 Additional information about the recording sessions of The Basement Tapes

Альбомы The Band
Альбомы Боба Дилана